Zerboni bzw. Zerboni di Sposetti ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph von Zerboni di Sposetti (1766–1831), deutscher Beamter, Publizist und Schriftsteller
 Julius von Zerboni di Sposetti (1805–1884), österreichischer Schriftsteller
 August Wilhelm Ritter v. Zerboni di Sposetti, österreichischer Schriftsteller
 McCall Zerboni (* 1986), US-amerikanische Fußballspielerin
 Ruth von Zerboni, vollständig Ruth von Zerboni di Sposetti (1903–1991), deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin

 Ulrike Behrmann von Zerboni (* 1940), deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin

Siehe auch
 Schauspielschule Zerboni